Улица Кра́сина — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь советского деятеля Леонида Красина.

Россия 
 Улица Красина — улица в Архангельске.
 Улица Красина — улица в Астрахани.
 Улица Красина — улица в Выборге.
 Улица Красина — улица в Екатеринбурге.
Улица Красина — прежнее название улицы Япеева в Казани.
 Улица Красина — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Красина — улица в Краснодаре.
 Улица Красина — улица в Кургане.
 Улица Красина — улица в Липецке.
 Улица Красина — улица в Москве.
 Улица Красина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Красина — улица в Новороссийске.
 Улица Красина — улица в Новосибирске.
 Улица Красина — улица в Орехове-Зуеве.
 Улица Красина — улица в Орле.
 Улица Красина — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Красина — улица в Красногвардейском районе.
 Улица Красина — улица в Красносельском районе.
 Улица Красина — улица в Туле.
 Улица Красина — улица в Тюмени.
 Улица Красина — улица в Уфе.
 Улица Красина — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Красина — прежнее название улицы Криштофа Косинского в Днепре.
 Улица Красина — улица в Донецке.
 Улица Красина — прежнее название Приватной улицы в Запорожье.
 Улица Красина — прежнее название Троицкой улицы в Кременчуге.
 Улица Красина — прежнее название улицы Олеся Гончара в Кропивницком.
 Улица Красина — прежнее название улицы Яруцкого в Мариуполе.
 Улица Красина — прежнее название улицы Героев АТО в Полтаве.
 Улица Красина — прежнее название улицы Манизера в Харькове.
 Улица Красина — прежнее название Казбетской улицы в Черкассах.
 Улица Красина — прежнее название улицы Гетмана Дорошенко в Черновцах.

См. также 
 Переулок Красина